Val Verde steht für:

 Val Verde (Kalifornien), Ort im Los Angeles County
 Val Verde Park (Texas), Ort im Val Verde County
 Val Verde County, Texas

Siehe auch:
 Val Verda
 Valverde